San Pablo (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 San Pablo de Valladolid, convent de l'orde dels dominics, un dels temples més representatius de la ciutat de Valladolid (Castella)
 San Pablo-Santa Justa, districte administratiu de la ciutat de Sevilla 
 San Pablo de la Moraleja, municipi a la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Pablo de los Montes, municipi a la província de Toledo (Castella la Manxa)
 Palau Municipal d'Esports San Pablo, pavelló a Sevilla (Andalusia)
 Província de San Pablo, província al departament de Cajamarca, al Perú
 Universitat CEU San Pablo, universitat espanyola privada, catòlica, amb seu a Madrid i campus a Madrid i Alcorcón